Rt Arkona, na njemačkom otoku Rügen
Arkona (sastav), ruski folk metal sastav
Arkona, Ontario